Pogradec ( ou ), en français aussi parfois Pogradetz, est une municipalité d'Albanie et le chef-lieu du district de Pogradec dans la préfecture de Korçë. Elle est située sur les rives du lac d'Ohrid, à  au sud-est de Tirana. Sa population s'élevait à environ  en 2011.

Spécialité culinaire 
Espèce endémique propre au lac Ohrid, le poisson coran est mangé frit ou en sauce. Proche de la truite mais à la chair rose, il a un goût plus fin que celle-ci.

Municipalité en Albanie